Abreviació de Catàleg Hipparcos
 Hàbitat d'interès comunitari, uns tipus d'ecosistemes segons la nomenclatura de la Unió Europea